Walther Noack, als pseudoniem
 James Reed (bobsleeër), Amerikaans bobsleeër en skeletonner